FRSC
 Fellow of the Royal Society of Canada — член Королевского общества Канады (см. также)
 Fellow of the Royal Society of Chemistry — Стипендиат Королевского химического общества (Великобритания)